Pereswet ist der Name:

 Alexander Pereswet, russischer Mönch im 14. Jahrhundert
 Pereswet, russische Stadt in der Oblast Moskau, benannt nach dem Mönch
 Pereswet-Klasse, Linienschiffklasse der Kaiserlich-Russischen Marine, benannt nach dem Mönch
 Pereswet (1898), Typschiff dieser Klasse
 Pereswet (Schiff, 1956), sowjetischer Eisbrecher, ehemals deutsche Castor
 Pereswet (Laserwaffe), ein russisches Laserwaffensystem